

Biografia 
Teodora Eufrasina Perricone, figlia di Pietro Perricone e Giuseppina Buzzanca nacque a Patti il 28 aprile 1921 e morì negli anni '80. Prese il cognome dal marito Paolo, classe 1889. Autrice di romanzi e racconti sentimentali, esordì con una commedia che venne premiata e rappresentata con successo in Toscana dedicandosi successivamente alla narrativa sentimentale collaborando ai settimanali come Luci del luna park, Grazia, Novella, Bella e Annabella.

Opere 
 Giovinezza - 1936
 Sua altezza il destino - 1942
 La casa sul fiume - 1942
 Lottare per te - 1942
 La chiesa del miracolo - (Romanzo tascabile S.A.C.S.E.) 1943
 Due grandi occhi blu - 1943
 Risalire l'abisso - 1944
 Non lasciarmi ancora - 1947
 Bella che dormi - 1947
 Ti odio amore mio - (I° libro Maurizio di Montefosco) - 1948
 Il prigioniero delle ombre - (II ° libro Maurizio di Montefosco) - 1949
Maledirti in ginocchio - 1949
 Ora puoi sorridere - 1949
 Il sogno di ieri - 1949
 Questo amore è mio! - 1950
 Paradiso tutto mio - 1950
 Stanotte sorge il sole - 1950
 Addio senza fine (pubblicato solo su "Bella") - 1950
 L'avventuriero (pubblicato solo su "Bella") - 1950/1951
 Eredità crudele - 1951
 I tuoi occhi hanno paura - 1952
 Ascolta Niana, ascolta - 1952
 La rupe dell'oblio -1953
 Dolce signora lontana - 1953
 Splendido sogno - 1953
 Il nostro amore impossibile - 1953
 Con te, nel sole - 1956
 Grande come il mare - 1957
 Buonanotte, Aurora - 1958
 Il fulmine ha ucciso una rondine - 1962
 Oltre il muro del pianto - 1976
 Sola nel vortice - 1977
 Il tuo nome sull'acqua - 1978
 Condannata ad amare - 1979
 Appuntamento all'ora X - 1981